Cratip d'Atenes, historiador grec
 Cratip de Pèrgam, filòsof peripatètic grec